«Слован» — название футбольных клубов:
 «Слован» — словацкий футбольный клуб из города Братиславы
 «Слован» — чешский футбольный клуб из города Либерца
  — чешский футбольный клуб из города Пардубице
  — словенский футбольный клуб из города Любляна
  — словацкий женский футбольный клуб из города Братислава
  — словенский женский гандбольный клуб из города Любляна
 «Слован» — чешский футбольный клуб из города 
 «Слован Дусло» — словацкий футбольный клуб из города Шали